Леонид Теплицкий:
 Теплицкий, Леонид Александрович (1906—1943) — советский архитектор.
 Теплицкий, Леонид Самойлович (1898—1947) — архитектор.